Knipphals ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Knipphals (* 1963), deutscher Literaturjournalist

 Jens Knipphals (* 1958), deutscher Leichtathlet
 Sven Knipphals (* 1985), deutscher Leichtathlet